Egerländer (auch Eghalanda)  bezeichnet allgemein die Herkunft aus dem Egerland und steht für:

 Der Egerländer, Stammeszeitschrift des Bundes der Eghalanda Gmoin (BdEG)

 Musiker/Musikgruppen:
 Die Egerländer Musikanten, Band des Musikers Ernst Hutter
 Die Lustigen Egerländer, von Karl Erhart in Unterleinach gegründet
 Original Egerländer Musikanten, Band des Musikers Ernst Mosch
 Die Neuen Egerländer, Band des Musikers Elmar Wolf
 Egerländer Musikanten, Band des Musikers Bernd Wolf (Musiker)
 Holger Mück und seine Egerländer Musikanten, siehe Orchester Holger Mück
 allgemein: Egerländer Besetzung, Formation sinfonischer Blasorchester, siehe beispielsweise
 Heeresmusikkorps Ulm
 Heeresmusikkorps Kassel
 Luftwaffenmusikkorps Münster
 Militärmusik Vorarlberg

Siehe auch:
 Egerländer Fachwerkhaus, typische Hausbauweise in grenznahen oberpfälzer Landkreisen
 Egerländer Biografisches Lexikon